Hexagram kan verwijzen naar

Hexagram (symbool)
Hexagram (I Tjing)